68-я пехотная дивизия —  при мобилизации 18 июля 1914 года были развёрнуты полки 2-й очереди: 269-й Новоржевский, 270 и Гатчинский, 271-й Красносельский, 272-й Гдовский.
 68-я пехотная дивизия (Германия)
 68-я гвардейская стрелковая дивизия
 68-я кавалерийская дивизия
 68-я зенитная артиллерийская дивизия
 68-я горнострелковая дивизия